Bodorová steht für:
 Bodorová (Slowakei), eine slowakische Gemeinde in der Okres Turčianske Teplice

Personen:
 Sylvie Bodorová (* 1954), tschechische Komponistin